En Wikipedia, Los Republicanos puede referirse a:
 Los Republicanos de Alemania
 Los Republicanos de Francia